Części miast:
 Krzyżowniki – część Gdańska, w dzielnicy Siedlce
 Krzyżowniki – część Poznania
2 miejscowości w Polsce: 
 Krzyżowniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal 
 Krzyżowniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kleszczewo